Фраксион Серон има више значења:

 Фраксион Серон (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Фраксион Серон, Тоналако (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Фраксион Серон (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику